

Personaggi immaginari
Mini McGuinness – personaggio della serie televisiva britannica Skins

Persone
Ed McGuinness – fumettista statunitense
Eugene McGuinness – cantautore britannico di origine irlandese
Frank McGuinness – drammaturgo e poeta irlandese
Jason McGuinness – calciatore irlandese
John McGuinness – pilota motociclistico britannico
Mairead McGuinness – politica irlandese
Martin McGuinness – politico britannico
Nigel McGuinness – ex wrestler britannico
Patrick McGuinness – poeta e critico letterario britannico
Paul McGuinness – manager, produttore discografico e produttore cinematografico irlandese
Wilf McGuinness – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese